Frank O'Connor (1881-1959)  – attore e regista statunitense
 Frank O'Connor (1903-1966) – scrittore irlandese
 Frank O'Connor (? – 1997) – cestista irlandese